Slovenija na Evropskem prvenstvu v košarki 2007 v Španiji, kjer je pod vodstvom selektorja Aleša Pipana v svojem osmem nastopu osvojila sedmo mesto. V predtekmovalni skupini D je proti francoski, poljski in italijanski reprezentanci osvojila prvo mesto s tremi zmagami ter se uvrstila v drugi del tekmovanja. V drugem delu je proti francoski, italijanski, litvanski, nemški in turški reprezentanci osvojila drugo mesto v skupini F s štirimi zmagami in enim porazom. S tem se je uvrstila v četrtfinale tekmovanja, kjer je izgubila z grško reprezentanco. V tekmah za peto do osmo mesto je izgubil proti nemški reprezentanci in premagala francosko.

Postava 
Selektor:  Aleš Pipan
Pomočnika selektorja:  Aleksander Sekulić,  Miro Alilović

Tekme

Skupina D

Skupina F

Za 5. do 8. mesto

Statistika 

|-
| Smodiš, Matjaž
| 9
| 207
| 25/36
| 69,4
| 12/23
| 52,2
| 35/42
| 83,3
| 5
| 21
| 26
| 15
| 23
| 10
| 5
| 4
| 121
| 13,4
|-
| Lakovič, Jaka
| 9
| 309
| 13/31
| 41,9
| 21/59
| 35,6
| 27/34
| 79,4
| 2
| 32
| 34
| 39
| 18
| 24
| 13
| 0
| 116
| 12,9
|-
| Radoslav, Nesterovič
| 9
| 229
| 50/95
| 52,6
| 0/4
| 0,0
| 7/15
| 46,7
| 23
| 45
| 68
| 4
| 23
| 8
| 2
| 17
| 107
| 11,9
|-
| Slokar, Uroš
| 9
| 124
| 13/29
| 44,8
| 7/12
| 58,3
| 12/15
| 80,0
| 5
| 11
| 16
| 4
| 26
| 3
| 2
| 0
| 59
| 6,6
|-
| Lorbek, Erazem
| 9
| 145
| 16/35
| 45,7
| 5/14
| 35,7
| 11/13
| 84,6
| 5
| 25
| 30
| 5
| 15
| 8
| 4
| 5
| 58
| 6,4
|-
| Lorbek, Domen
| 9
| 261
| 16/21
| 76,2
| 3/26
| 11,5
| 16/20
| 80,0
| 4
| 15
| 19
| 17
| 22
| 8
| 2
| 0
| 57
| 6,3
|-
| Dragić, Goran
| 9
| 229
| 14/29
| 48,3
| 4/10
| 40,0
| 9/20
| 45,0
| 11
| 23
| 34
| 19
| 20
| 22
| 8
| 0
| 49
| 5,4
|-
| Jagodnik, Goran
| 9
| 236
| 8/19
| 42,1
| 5/26
| 19,2
| 14/16
| 87,5
| 7
| 36
| 43
| 6
| 29
| 12
| 6
| 1
| 45
| 5,0
|-
| Vidmar, Gašper
| 3
| 13
| 1/4
| 25,0
| 0/0
| 0,0
| 3/6
| 50,0
| 1
| 3
| 4
| 0
| 2
| 3
| 0
| 0
| 5
| 1,7
|-
| Ćapin, Aleksandar
| 1
| 8
| 2/3
| 66,7
| 0/0
| 0,0
| 0/0
| 0,0
| 0
| 1
| 1
| 0
| 2
| 0
| 1
| 0
| 4
| 4,0
|-
| Klobučar, Jaka
| 5
| 29
| 0/1
| 0,0
| 0/2
| 0,0
| 2/4
| 50,0
| 0
| 5
| 5
| 2
| 6
| 1
| 2
| 1
| 2
| 0,4
|-
| Čebular, Sandi
| 2
| 9
| 0/0
| 0,0
| 0/2
| 0,0
| 2/2
| 100,0
| 0
| 1
| 1
| 0
| 2
| 1
| 1
| 0
| 2
| 1,0
|-
| Ekipa
|
|
|
|
|
|
| align="right" |
| align="right" |
| 11
| 18
| 29
|
| 3
| 8
| 0
|
|
|
|-
| Skupaj
| 9
|
| 158/303
| 52,1
| 57/178
| 32,0
| 138/187
| 73,8
| 74
| 236
| 310
| 111
| 191
| 108
| 46
| 28
| 625
|
|-
| Povprečno
|
|
| 18/34
|
| 6/20
|
| 15/21
|
| 8
| 26
| 34
| 12
| 21
| 12
| 5
| 3
| 69
|
|}

Zunanje povezave
 eurobasket2007.org  

2007
Evropsko prvenstvo v košarki 2007
2007 v Sloveniji